Четвъртото издание на Купата на панаирните градове се провежда през сезон 1961/62 г.

Първи кръг

Трета среща

Втори кръг

Трета среща

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1961/62
 Купа на носителите на купи 1961/62

Външни препратки 
 Детайли за срещите в rsssf.com

Купа на панаирните градове